Ulocoryphus är ett släkte av svampar. Ulocoryphus ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ulocoryphus